Stevensville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stevensville (Maryland)
Stevensville (Michigan)
Stevensville (Montana)